Die Prinzessin und der Schweinehirt steht für:

 Die Prinzessin und der Schweinehirt (1926), deutscher Märchenstummfilm
 Die Prinzessin und der Schweinehirt (1953), deutscher Märchenfilm von Herbert B. Fredersdorf
 Die Prinzessin und der Schweinehirt (1970), österreichischer Märchenfernsehfilm von Florian Lepuschitz

Siehe auch:
 Der Schweinehirt, Märchen von Hans Christian Andersen